Rudelsdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Rudelsdorf (Bad Rodach), Ortsteil der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Rudelsdorf (Heideland), Ortsteil der Gemeinde Heideland, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Rudelsdorf (Kammerstein), Ortsteil der Gemeinde Kammerstein, Landkreis Roth, Bayern
 Rudelsdorf (Waldheim), Ortsteil der Stadt Waldheim, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Rudelsdorf (Wolpertshausen), Ortsteil der Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Württemberg

 Rudelsdorf (Gemeinde Hörsching), Ortschaft von Hörsching, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

sowie:
 Droltowice, Dorf bei Groß Wartenberg in Niederschlesien, Polen
 Radzików (Łagiewniki), Dorf im Kreis Reichenbach in Niederschlesien, Polen
 Rudolice nad Bílinou, Rudelsdorf an der Biela, Ortsteil von Most in Nordböhmen, Tschechien 
 Rudolice v Horách, Dorf im böhmischen Erzgebirge b. St. Katharinaberg, Tschechien
 Rudoltice, Dorf bei Lanškroun, Tschechien
 Rudoltice (Sobotín), Ortsteil der Gemeinde Sobotín, Tschechien
 Wrociszów, Ober- und Nieder-Rudelsdorf, zwei Dörfer im Kreis Lauban in der Oberlausitz, Polen